Dies ist eine Liste der Städte auf den Salomonen.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 200 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 23. November 1986, 21. November 1999 und den 23. November 2009 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte auf den Salomonen

!Staedte
Salomonen